Die Tianjin Open 2015 waren ein Damentennisturnier in Tianjin. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand gleichzeitig mit den Turnieren in Linz und in Hongkong vom 12. bis 18. Oktober 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tianjin Open 2015 fand vom 10. bis zum 11. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Tianjin